Чемпионат Италии по футболу 1899 года является вторым сезоном футбольного первенства в Италии. В чемпионате приняло участие шесть команд. По сравнению с прошлогодним соревнованием добавились два новых клуба — «Про-Лигурия» и «Сампьердаренезе», которые, однако, снялись с соревнования. Чемпионом второй год подряд стал футбольный клуб «Дженоа».

Клубы-участники

Действующий чемпион 
  Дженоа

Остальные

Лигурия 
  Про-Лигурия
  Сампьердаренезе

Пьемонт 
  Джиннастика
  Интернационале
  Торинезе

Ход турнира

Первый тур

Второй тур

Финал

Примечания

Ссылки 
 Il Genoa vince il suo secondo scudetto  
 U.S.D. Sampierdarenese 1946 - La nostra storia  

Футбол в Европе в 1899 году
1899
Апрель 1899 года
1899 год в Италии